Uruguays U20-herrlandslag i fotboll representerar Uruguay i fotbollsturneringar för spelare under 20 år. Man spelar bland annat i U20-världsmästerskapet samt Sydamerikanska U20-mästerskapet

Meriter

U20 VM

Sydamerikanska U20-mästerskapet

Spelartrupp 
Följande spelare deltog i truppen till U20-världsmästerskapet i fotboll 2013 i Turkiet.

Förbundskapten: Juan Verzeri

Se även 
 Uruguays herrlandslag i fotboll

Fotboll i Uruguay
Fotbollslandslag
Fotboll